Ше́леховский райо́н — административно-территориальное образование (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Иркутской области России.

Административный центр — город Шелехов.

География 
Шелеховский район расположен в южной части Иркутской области, в 4,2 км к юго-западу от г. Иркутска (расстояние между границами муниципальных образований) и приблизительно в 7 км к северо-западу от оз. Байкал.

Территория Шелеховского района граничит:

на севере с Ангарским районом;

на северо-востоке и востоке с Иркутским районом;

на юге со Слюдянским районом;

на западе с Усольским районом.

Площадь Шелеховского района 202 тыс. га, в Иркутской области меньшую площадь имеет только Ангарский район.

История 
Район был образован в 1993 году, став одним из самых молодых административно-территориальных образований в области.

Население 

Численность населения района составляет  % от населения области.

 Урбанизация
В городских условиях (город Шелехов) проживают   % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления в Шелеховском районе образовано 6 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 5 сельских поселений:

С 1 января 2006 до 1 января 2020 года Большелугское муниципальное образование имело статус городского поселения.

Населённые пункты 
В Шелеховском районе 26 населённых пунктов.

В декабре 2019 года пгт Большой Луг был переведён в категорию сельского населённого пункта как посёлок.

 Вновь образованные населённые пункты
В 2013 году образован посёлок Чистые Ключи.

Экономика 
Промышленность региона представлена следующими предприятиями:
 металлургическое производство: Иркутский алюминиевый завод, ЗАО «Кремний», ООО «СУАЛ-ПМ»;
 производство электрических машин и оборудования: ОАО «Иркутсккабель»;
 производство готовых металлических изделий: ОАО «Шелеховский РМЗ»;
 производство прочих неметаллических минеральных продуктов: ОАО «Восточно-Сибирский завод ЖБК»;
 русско-швейцарский деревообрабатывающий завод «Роял Вуд» в пгт. Большой Луг.

Транспорт 
Шелеховский район с северо-востока на юго-запад пересекают железнодорожная Транссибирская магистраль и федеральная автомобильная трасса , называемая Култукским трактом.

Культура 

Шелехов — это современный культурный город, имеющий хорошо развитую сеть учреждений культуры, обладающий уникальными творческими коллективами завоевали признание не только в Иркутской области, но и далеко за её пределами.
Культурное пространство города Шелехова — это 30 учреждений культуры, 39 творческих коллективов и 68 клубных формирований, 9 ведомственных учреждений культуры.
На территории города Шелехова осуществляет деятельность сеть учреждений, предоставляющих населению различные услуги в сфере культуры: МУ КДЦ «Очаг», структурное подразделение МУ «ГСК» «Городской детский парк», РМУК «Шелеховская межпоселенческая централизованная библиотека», МУК «Городской музей Г. И. Шелехова», ДК «Металлург», ООО «Метелица — Байкал», кинотеатр «Юность», МОУК ДОД «Детская художественная школа им. В. И. Сурикова».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Шелеховского района